Burg Neuhaus oder Burgruine Neuhaus steht für folgende Bauwerke:

in Deutschland:
 Burg Neuhaus (Amt Neuhaus), Wasserburg im niedersächsischen Landkreis Lüneburg
 Burg Neuhaus (Eltville), Spornburg in Kiedrich, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Burg Neuhaus (Giekau), abgegangene Turmhügelburg bei Giekau, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Burg Neuhaus an der Eger, geringe Reste einer Burg in Hohenberg an der Eger, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Burg Neuhaus (Igersheim), Deutschordensburg in Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Burg Neuhaus (Liebenau), abgegangene Burg bei Liebenau, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Burg Neuhaus (Neuhaus-Schierschnitz) in Neuhaus-Schierschnitz, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Burg Neuhaus (Windischeschenbach), Jagdschloss in Windischeschenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burg Neuhaus (Wolfsburg), Wasserburg in Wolfsburg-Neuhaus, Niedersachsen
 Burgruine Neuhaus (Schorndorf) bei Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Burgstall Neuhaus (Geyern), abgegangene Spornburg bei Bergen (Mittelfranken), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Turmhügel Neuhaus (Wirsberg), abgegangene Turmhügelburg in Wirsberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Neuhaus Bellheim, anderer Name für Jagdschloss Friedrichsbühl, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Burg Neuhaus (Weissenbach) in Neuhaus, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Burg Neuhaus (Steiermark) bei Stubenberg am See, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Burgruine Neuhaus am Klausenbach in Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

in Italien:
 Burg Neuhaus (Gais) bei Gais, Bezirksgemeinschaft Pustertal, Südtirol
 Burgruine Neuhaus (Terlan) bei Terlan, Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland, Südtirol

in Polen:
 Burg Chałupki in der Gemeinde Kamieniec Ząbkowicki (Kamenz), Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Burg Nowy Dwór in Wałbrzych (Waldenburg/Schlesien), Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Burgstall Neuhaus (Plesná), abgegangene Burganlage bei Plesná, Bezirk Cheb, Karlovarský kraj (Karlsbader Region)
 Nový hrad (Hanušovice), Ruine bei Hanušovice, Bezirk Šumperk, Olomoucký kraj (Olmützer Region)
 Burgstall Neuhaus (Klentnice), Ruine im Bezirk Břeclav, Jihomoravský kraj (Südmährische Region)

Siehe auch:
 Burgstall Neuhaus
 Schloss Neuhaus
 Burg Neuhausen
 Burg Niehuus
 Burg Nienhaus